Westby kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Westby (Montana)
Westby (Wisconsin)